Камыстинский район (; ранее — Камышнинский район) — район в составе Костанайской области Казахстана.

Районный центр — село Камысты (ранее — Камышное).

Физико-географическая характеристика 
Камыстинский район расположен на западе Костанайской области. Удалённость от областного центра — 236 км. Район граничит на северо-западе с Житикаринским районом, на севере — с Денисовским районом, на северо-востоке — с Тарановским районом, на востоке — с Аулиекольским районом, на юго-востоке — с Наурзумским районом, на юге — с Джангельдинским районом, на юго-западе — с Айтекебийским районом Актюбинской области, на западе — со Светлинским районом Оренбургской области России.

Камыстинский район расположен в самом центре степной зоны. Территория района занимает северо-западную часть Тургайского плато.

Кулыколь-Талдыкольская система озёр находится в правобережье реки Тобол на границе Терсекско-Адаевского плато в 20 км к северу от села Сахаровка и 19 км к северо-западу от села Пушкино. На южном берегу озера Талдыколь находится село Талдыколь. Озеро зарастает мозаично, а при высыхании превращается в займище. Площадь озера — 9,6 км².

Жемчужиной района является озеро Кулыколь (Сулы-куль, Сулуколь), представляющее собой пресный водоём, а при малой воде — солоноватый. Тростниковые заросли с рогозой, камышом и частухой покрывают до 50 % акватории озера. Озеро Кулыколь вытянуто с севера на юг на 10 км, шириной 4,9 км. Площадь — 33,7 км². На озере имеется несколько островов с кустами тамариска, которые служат местом гнездования кудрявых пеликанов.

В Сыпсынагашской ложбине встречаются солёные озёра — Жарсор-Уркашские соры, которые лежат в песчаном ложе и имеют в берегах глубоких котловин выходы пресных грунтовых вод с березовыми и осиновыми колками. Географически Жарсор-Уркашские соры находятся в центре Сыпсынагашской ложбины, в 10 км к юго-западу от села Дружба, 25 км — восточнее от села Уркаш. Примерная площадь составляет около 240 км². Наполняемость озёр идёт за счёт талых вод. Наиболее крупные солёные озёра Уркаш (Оркаш, Уркач) — 11,5 км², Жарсор — 6 км².

Угодья Тоунсорских озёр расположены на склоне западной части Сыпсынагашской ложбины в Тоунсорской впадине, находящейся у подножья пластовых равнин Терсекско-Адаевского плато. Село Уркаш находится в северной части впадины, площадь которой составляет 350 км². Самые крупные озёра: Тениз площадью в 640 га, Алаколь — 590 га, Кайындысор — 540 га, болото Киндыкты — 4300 га. Общая площадь водосбора составляет 600 км².

Климат континентальный. Годовое количество атмосферных осадков составляет 200—250 мм. Почвы чернозёмные, каштановые, солонцовые. Растут тростник, овсяница, полынь; вдоль водоёмов — луговое разнотравье, камыш. Обитают волк, корсак, заяц, сурок, ондатра, суслик; водятся водоплавающие птицы (утка, гусь, журавль), сычи, беркут, куропатка, перепел, дрофа, жаворонок и др. На берегах некоторых озёр обитает кабан. В реке Тобол водятся окунь, щука, линь, ряпушка и другие виды рыб.

История 
Район образован согласно Указу Президиума Верховного Совета Казахской ССР от 22 октября 1955 года как Камышнинский район. В состав вновь образованного района вошли Камышнинский, Богдановский, Будённовский, Джаильминский, Свердловский сельские Советы, Красно-Октябрьский поселковый Совет на правах сельского Совета, территории совхоза имени Ворошилова и колхоза имени Елтая Кайранкульского сельского Совета Орджоникидзевского района.

17 июня 1997 года Указом Президента Казахстана Камышнинский район был переименован в Камыстинский район.

В 2001—2003 годах через территорию района была проложена железнодорожная линия Хромтау—Алтынсарино, соединившая напрямую в обход России регионы Западного и Северного Казахстана.

Население 
Национальный состав (на начало 2019 года):
 казахи — 6 010 чел. (48,62 %)
 русские — 3 239 чел. (26,20 %)
 украинцы — 1 693 чел. (13,70 %)
 немцы — 347 чел. (2,81 %)
 белорусы — 254 чел. (2,05 %)
 татары — 182 чел. (1,47 %)
 башкиры — 174 чел. (1,41 %)
 молдаване — 71 чел. (0,57 %)
 другие — 392 чел. (3,17 %)
 Всего — 12 362 чел. (100,00 %)

Административно-территориальное деление 
Камыстинский район состоит из 15 сельских округов, в составе которых находится 19 сёл:

Культура 
В Камыстинском районе находятся 86 памятников местного значения.

Месторождения 
 Краснооктябрьское месторождение бокситов

Примечания

Литература 
 

Камыстинский район